Termin fosfodiesteraza 4 ima više značenja.

 3',5'-ciklični-AMP fosfodiestaraza, enzim
 PDE4A
 PDE4B